Ладис () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ландек.  . Официальный код  —  70613.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Антон Нетцер.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля